Midorikawa bezeichnet:
 Midorikawa (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Kumamoto

Midorikawa ist der Familienname folgender Personen:
 Akari Midorikawa (* 2005), japanische Squashspielerin
 Hikaru Midorikawa (* 1968), japanischer Synchronsprecher
 Keiki Midorikawa (* 1949), japanischer Jazzmusiker
 Midorikawa Yōichi (1915–2001), japanischer Fotograf
 Yuki Midorikawa (* 1976), japanische Mangaka